Quatermass puede referirse a:

 Quatermass, una serie británica de televisión de los años 50 de ciencia ficción en la que se basaron las siguientes películas:
 El experimento del doctor Quatermass, una película de 1955 de ciencia ficción dirigida por Val Guest.
 Quatermass 2, una película de 1957 de ciencia ficción dirigida por Val Guest.
 Quatermass and the Pit, una película de 1967 de ciencia ficción dirigida por Roy Ward Baker.
 Quatermass, una revista especializada en cine fantástico.
 Experimento Quatermass, un grupo musical.